Aidi (hond), een hondenras
 Tang Aidi, de laatste keizer van de Tang-dynastie (904-907)